Iullus ist der Name folgender Personen:

 Iullus Antonius (45 v. Chr.–2 n. Chr.), Sohn des Marcus Antonius, Liebhaber von Augustus’ Tochter Iulia
 Iullus (Töpfer), südgallischer Sigillatöpfer, 1. Jahrhundert n. Chr.
 Iullus (Statthalter Syriens), römischer Statthalter in Syrien vor 392 n. Chr.

Träger des Cognomens Iulius Iullus: